Kuroczyński ist der Familienname folgender Personen:

 Piotr Kuroczyński (* 1979), deutscher Architekt
 Włodzimierz Kuroczyński (* 1950), deutscher Chirurg